M24 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes 
 M24, un fusil de précision américain ;
 M24 Chaffee, un char de combat américain.

Informatique 
 M24, un ordinateur de bureau OLIVETTI concurrent des premiers PC IBM mais plus rapide (processeur 8086).

Sciences

Astronomie 
 Messier 24, un amas stellaire.

Mathématique 
 M24, un groupe de Mathieu.

Médecine 
 Autres affections articulaires spécifiques, d'après la classification.

Télécommunication 
 M24, un téléphone français modèle qui a été utilisé par les PTT de 1924 jusqu'à son remplacement par le modèle U43.

Transports

Routes 
 Route serbe M24 reliant Batočina à Kraljevo ;
 Route ukrainienne M24 reliant Moukatchevo à Welyka Kopanja.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres